La Pervaja liga 1996 fu la quinta edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale del , che venne promosso in Vysšaja Liga assieme allo  e al .

Stagione

Novità 
Dalla Pervaja liga 1995 vennero promossi in Vysšaja Liga il , il  e lo , mentre vennero retrocessi in Vtoraja liga l', il  e l'. Dalla Vysšaja Liga venne retrocesso il , mentre dalla Vtoraja liga vennero promossi lo , il , il , il  e il .

Lo Smena-Saturn San Pietroburgo cambiò prima denominazione in Saturn-1991, poi si fuse coi concittadini della Lokomotiv San Pietroburgo, che cambiò denominazione in Lokomotiv-Saturn San Pietroburgo e venne ammessa in Pervaja liga.

Formula 
Il numero di squadre (22) e la formula a girone unico furono confermate, ma furono introdotte alcune importanti novità. Le 22 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime tre classificate venivano promosse direttamente in Vysšaja Liga, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoraja liga.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vysšaja Liga 1997.
      Retrocessa in Vtoraja liga 1997.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1996
 Kubok Rossii 1996-1997
 Vtoraja liga 1996

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1996
1996